Lentin est un nom vulgaire, issu du genre latin Lentinus, qui désignait un regroupement taxinomique désormais caduc de champignons à lames. Les lentins sont principalement lignicoles et présentent un pied excentrique et un chapeau écailleux. On les croyaient proches des pleurotes, mais aussi de certains polypores (pourtant non lamellés). Les analyses moléculaires ont montré qu'il s'agissait en réalité d'un groupe polyphylétique et que les affinités morphologiques entre champignons « lentinoïdes » ont été obtenues par convergence évolutive. Plusieurs espèces de champignons conservent néanmoins un nom normalisé formé à partir du terme « lentin », bien qu'elles ne soient pas apparentées.

Description 
Les lentins sont des champignons à lames assez charnus, au chapeau couvert d'écailles et au pied court et excentrique. Ils sont lignicoles et présentent certaines ressemblances avec les polypores, y-compris au niveau de la structure miscroscopique de leurs hyphes. Leurs lames sont décurrentes et leur chair plus ou moins coriace.

Histoire taxinomique 
Elias Magnus Fries crée le genre Lentinus en 1825. Le nom évoque leur chair tenace et flexible (). Le mycologue suédois reconnait dès l'origine les affinités entre ce groupe et les genres Polyporus (à pores) et Flavolus (à alvéoles). Mais comme sa classification est fondamentalement basée sur la configuration des hyménophores, il place les lentins dans la tribu des omphales, au sein des agarics (champignons à lames).

Le Portugais  est le premier en 1920 à placer les lentins parmi les polypores stipités. Ce point de vue devient peu à peu consensuel durant le , mais est exprimé différemment en fonctions des auteurs. Ainsi, le Britannique  suggère que les lentins représentent un développement agaricoïde (à lames) à partir d'ancêtres polyporoïdes (à pores). En contraste, Rolf Singer estime que certains polypores (dont les lentins) n'ont rien à voir avec les Aphyllophorales (qui regroupe tous les champignons sans lames) et il le classe dans les Agaricales. Quant à E. J. H. Corner, il propose que les lentins sont des agarics primitifs, qui ont évolué à partir d'ancêtres hydnoïdes (à aiguillons).

Au début des années 1990, les lentins sont parmi les premiers Agaricomycetes à faire l'objet d'analyses moléculaires. Ces dernières démontrent l'existence des quatre clades indépendants. Ainsi, Lentinus sensu stricto est étroitement lié au Polypore alvéolé (Polyporus arcularius), alors que Neolentinus est plus proche des lenzites du genre Gloeophyllum. On découvre une proximité insoupçonnée entre Lentinellus et des champignons à forme hydnoïde (Auriscalpium vulgare) et clavarioïde (Clavicorona pyxidata). En parallèle, les pleurotes qu'on croyait apparentés aux lentins sont confirmés dans les « agarics vrais ». En conclusion, les affinités morphologiques macro- et microscopiques qui semblaient justifier de considérer les lentins comme un groupe homogène s'avèrent en réalité être un cas de convergence évolutive, et ses membres sont désormais répartis entre les ordres des Agaricales, des Russulales, des Polyporales et des Gloeophyllales.

Liste alphabétique

Références 

Nom de champignon ambigu